Die Vinci Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH ist eine Tochter des börsennotierten französischen Konzessions- und Baukonzerns Vinci SA und fokussiert sich in Deutschland auf die Bereiche Industrie (mit der Marke Actemium) und Energie-Infrastrukturen (mit der Marke Omexom). Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen über seine beiden Marken in Deutschland einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro (Actemium: 475 Mio. Euro/ Omexom: 555 Mio. Euro) und beschäftigte 6669 Mitarbeiter (Actemium: 3357/ Omexom: 3312). Der Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in Frankfurt am Main.

Geschäftsbereiche 
Die Unternehmensleistungen umfassen die Schwerpunkte Industrietechnik (Actemium), Übertragungsnetze, Umwandlung und Verteilnetze (Omexom). Unter Actemium und Omexom organisieren sich mehrere einzelne Unternehmen in einem bundesweiten Netzwerk mit insgesamt 126 Business Units. Mit ihren jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkten werden verschiedene Branchen abgedeckt.

Actemium (Geschäftsbereich Industrietechnik) 
Die einzelnen Gesellschaften unter der Marke Actemium bieten Lösungen und Dienstleistungen für die Industrie u. a. in den Bereichen Elektrotechnik, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Automatisierung- und Prozessleittechnik, Betriebsführungssysteme (MES) sowie Energietechnik an. Zum Leistungsspektrum gehören Beratung, Planung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung. Der Kundenstamm umfasst die Branchen Chemie und Petrochemie, Öl und Gas, Life Science, Energieumwandlung, Lebensmittelindustrie, Papierindustrie, Wasser und Abwasser, Infrastruktur, Bergbau, Cash-Systeme, Luft- und Raumfahrt, Prüfstände, Fertigungsindustrie, Fahrgeschäfte, Automobil, Solar-/Halbleiterindustrie, Baustoffindustrie, Draht- und Kabelindustrie.

Omexom (Geschäftsbereiche Übertragungsnetze, Umwandlung und Verteilnetze) 
Die einzelnen Gesellschaften unter der Marke Omexom bieten Dienstleistungen für den Bereich Energieinfrastrukturen an. Die Leistungen umfassen die Energiekette von der Stromerzeugung über die -übertragung und -umwandlung bis hin zur -verteilung. Das Aufgabenfeld schließt neben der Projektplanung und -entwicklung auch die Installation einschließlich baulicher Maßnahmen wie den Tiefbau sowie Wartungsarbeiten ein.

Struktur in Deutschland 
Die Vinci Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Vinci Deutschland GmbH, die wiederum eine Tochtergesellschaft der französischen Vinci SA ist. Die beiden Marken Actemium und Omexom stehen unter der Leitung der Vinci Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH. Die Bearbeitung von Kundenaufträgen erfolgt direkt über Actemium und Omexom und den ihnen zugehörigen Gesellschaften sowie den dort vorhandenen Business Units.

Zu Actemium gehören die folgenden einzelnen Gesellschaften und Unternehmen:
 Actemium Autec GmbH
 Actemium BEA GmbH
 Actemium Cegelec Mitte GmbH
 Actemium Cegelec West GmbH
 Actemium Cegelec Services GmbH
 Actemium Contracting GmbH
 Actemium Controlmatic GmbH
 Actemium Energy Projects GmbH
 Actemium Fördertechnik Rheinland GmbH
 Actemium H&F GmbH
 Actemium Kappelhoff GmbH
 Actemium Langer GmbH
 Actemium Mechatronic GmbH
 Dormann + Winkels GmbH
 Digital4Industry GmbH
 Kühne + Vogel Prozessautomatisierung Antriebstechnik GmbH
 LMR - Technik GmbH
 ME Engineering GmbH
 Petrochemicals Maintenance Services GmbH

Zu Omexom gehören die folgenden einzelnen Gesellschaften und Unternehmen:

 Omexom Hochspannung GmbH
 Omexom Umspannwerke GmbH
 Omexom GA Süd GmbH
 Omexom GA Nord GmbH
 Omexom Frankenluk GmbH
 Omexom Ebehako GmbH
 Omexom Schaltanlagenbau GmbH
 Omexom Kraftwerk Service GmbH
 Omexom eMobility GmbH
 Omexom Elektrobau GmbH
 Omexom Smart Technologies GmbH
 Omexom Mobile Power GmbH
 Omexom Rohrleitungsbau West GmbH
 Omexom Transport & Recycling GmbH
 Omexom Kraft- und Lichtanlagen GmbH
 Omexom Service GmbH
 Omexom Renewable Energies Offshore GmbH
 Martin Bohsung GmbH
 Elektro Stiller GmbH
 Maks GmbH
 Nickel Kraftwerk Service GmbH

Weblinks 
 Vinci Energies Deutschland
 Actemium Deutschland
 Omexom Deutschland
 Handelsblatt
 ZEIT Online
 EUWID

Einzelnachweise 

Unternehmen (Frankfurt am Main)
Industrie (Deutschland)
Gegründet 2020